Linda Estrella kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Linda Estrella, Zongolica, Veracruz, 
 Progreso Chapultepec, ort, Veracruz, Uxpanapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar